

Italia 
 Chiesa di San Felice – Ceri
 Chiesa di San Felice – Cazzano di Tramigna 
 Chiesa di San Felice in Piazza – Firenze
 Chiesa di San Felice – Gorlago, località Bettole
 Chiesa di San Felice – Massa Martana
 Chiesa di San Felice in Pincis – Napoli 
 Chiesa di San Felice – Pistoia
 Chiesa di San Felice a Ema – Firenze
 Chiesa di San Felice da Cantalice – Roma
 Chiesa di San Felice in Felline – Salerno
 Chiesa di San Felice – San Felice, frazione di Senale-San Felice
 Chiesa di San Felice – San Felice sul Panaro
 Chiesa dei Santi Felice e Baccolo – Sorrento
 Chiesa di San Felice – Venezia

Francia 
 Chiesa di San Felice - Landos, nell'Alvernia-Rodano-Alpi

Spagna 
 Chiesa di San Felice di Riu – Montagut i Oix, in Catalogna

Pagine correlate 
 San Felice
 Monastero di San Felice
 Chiesa di San Felice da Nola